Суво́рова — женская форма русской фамилии .
 Известные носители 
 Суворова, Агафия Ильинична (1804, 1810 либо 1830 —1944 или 1956) — православная монахиня, неверифицированный сверхдолгожитель.
 Суворова, Анна Ароновна (род. 1949) — российский востоковед, переводчик и искусствовед.
 Суворова, Варвара Ивановна (1750—1806) — супруга генералиссимуса Суворова, дочь генерал-аншефа князя И. А. Прозоровского, статс-дама.
 Суворова, Дарья Сергеевна (род. 1988) — украинская певица, композитор, автор песен.
 Суворова, Евдокия Ивановна (1924—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Суворова, Екатерина Александровна — режиссёр документального кино.
 
 Суворова, Елизавета Петровна (в замужестве Воронова; ум. 1881) — российская писательница-романистка и издательница.
 Суворова, Людмила Николаевна (род. 1947) — российская поэтесса, педагог. Лауреат премии им. Н. А. Заболоцкого.
 Суворова, Маргарита Николаевна (1938—2014) — советская эстрадная певица.
 Суворова, Мария Евгеньевна (род. 1973) — российская художница, живописец.
 
 
 Суворова, Юлия Васильевна (1939—2009) — советский и российский учёный.